Die United Jersey Bank Classic 1987 waren ein Tennisturnier der Damen in Mahwah. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 24. bis 30. August 1987 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Mahwah